Хориути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хориути, Ивао (1941—2015) — японский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Хориути, Кэнъю (род. 1957) — японский сэйю.